Le Qatar Airways Challenge 2006 est l'édition 2006 du Qatar Airways Challenge qui se déroule au  à Hyderabad du 4 au . 

La  mondiale Vanessa Atkinson est forfait en raison de douleurs au dos et la  mondiale et championne du monde Nicol David remporte son  titre sur le circuit en battant Rachael Grinham en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Qatar Airways Challenge

2006
Squash en 2006
Sport en Inde en 2006
Sport en juillet 2006